Моравци могу бити:
 Моравци (јужнословенско племе), бивше јужнословенско племе
 Моравци (западнословенско племе), бивше западнословенско племе

Види још 
 Моравци, вишезначна одредница
 Морављани (племе), вишезначна одредница